Национальная лига Англии 2016/17 (официальное название — Vanarama National League) — второй сезон Национальной лиги под её текущим названием, 13-й сезон турнира, состоящего из трёх дивизионов и 38-й сезон с момента создания турнира. Представляет собой 5-й (Национальная лига) и 6-й (северный и южный дивизионы Национальной лиги) уровни в системе футбольных лиг Англии.

Чемпион Национальной лиги и один победитель плей-офф выходит в Лигу два

Национальная лига

Турнирная таблица

Плей-офф

Результаты матчей

Национальная лига (Север)

Турнирная таблица

Плей-офф

Результаты матчей

Национальная лига (Юг)

Турнирная таблица

Плей-офф

Результаты матчей

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт турнира 

2016
Национальная лига